Pilsley kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Pilsley, North East Derbyshire, ort i England, 
 Pilsley, Derbyshire Dales, ort i England,